Слюса́рний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Слюсарний провулок — провулок у місті Київ.
 Слюсарний провулок — провулок у місті Харків.

Провулки